Cameron Clark peut désigner :
 Cameron Clark (1991-), basketteur américain ;
 Cameron Clark (1993-), joueur de rugby à XV et à sept australien.